Валенти́на Григо́рьевна Ткаче́нко (13 декабря 1949, Ворошиловград) — ректор Луганского национального аграрного университета с 1996 года до 2019 года, доктор экономических наук, профессор. С 2007 член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины (исключена в 2017), с 1998 академик Академии экономических наук Украины, академик Академии гуманитарных наук России, Заслуженный работник народного образования Украины. Первая женщина-ректор среди ректоров аграрных высших учебных заведений Украины.

Биография 
В 1974 окончила Ленинградский государственный университет; в том же году начала работать ассистентом кафедры политэкономии Луганского сельхозинститута. В 1980 году стала доцентом, а в 1982 году — заведующей кафедрой экономической теории и маркетинга.

В 1978 получила степень кандидата наук (тема диссертации «Аграрно-промислове формування та критерії розподілу їхнього прибутку»), а 1996 защитила докторскую диссертацию (тема «Соціально-економічний розвиток регіону в умовах становлення ринкових відносин»), в 1998 получила учёное звание профессор. Была членом КПСС. 

С 1996 года — ректор Луганского национального аграрного университета.
 Под её руководством институт был преобразован в национальный аграрный университет, были открыты 7 новых специальностей, появилась магистратура. Количество студентов увеличилось в 3,5 раза. Университет получил дипломом лауреата и вошёл в список 10 лучших аграрных ВУЗов Украины. Избиралась депутатом Луганского областного совета от Партии регионов на протяжении трех созывов.

В 2014 году отказалась переводить вуз на территорию, подконтрольную Украине, и перешла на сторону Луганской Народной Республики. 25 мая 2015 года указом Главы ЛНР была назначена исполняющей обязанности министра образования и науки ЛНР
10 июля 2017 года освобождена от обязанностей министра ЛНР. Продолжила работу в качестве врио ректора, 16 мая 2018 года снова избрана ректором в Государственном образовательном учреждении Луганской Народной Республики «Луганский национальный аграрный университет». В 2019 ушла с поста ректора по возрасту. С 2017 до декабря 2021 года работала на должности председателя ВАК ЛНР. 

На территории украины Приказом Минобраза от 30.06.2015 № 689 лишена звания профессора. На общем собрании Национальной Академии аграрных наук 26.11.2015 выведена из персонального состава НААНУ.

Ныне работает заведующей кафедрой экономической теории и маркетинга ЛГАУ.

Награды 
 1986 год — медаль «Ветеран труда»
 1986 год — Орден «Знак Почета»
 1996 год — медаль «Отличник образования Украины»
 1999 год — Заслуженный работник народного образования Украины.
 2001 год — Орден «За развитие науки и образования» Международной кадровой академии
 2001 год — Орден «10 лет независимости»
 2001 год — Почетная грамота Верховной Рады Украины
 2001 год — почетная награда «Святая София»
 2002 год — Лауреат Всеукраинской программы «Лидеры регионов»
Написала 160 научных трудов.
 Орден «За заслуги» III степени
 медаль Бориса Гринченко «За личный вклад в развитие науки, за воспитание будущего поколения, многолетнюю научную и общественную деятельность»

Хобби 
Любит читать художественную литературу, стихи и любит спорт.

Примечания 

Ректоры Луганского национального аграрного университета
Преподаватели Луганского национального аграрного университета
Министры Луганской Народной Республики